Кам'яниця «Під оленем» (Львів)
 Кам'яниця «Під оленем» (Краків)

Під оленем